Окі — група островів у Японському морі;
 Окі — історична провінція Японії у регіоні Тюґоку  на заході острова Хонсю. Відповідає островам Окі;
 Окі — термін з гри го.

Див. також 
 Oki Electric Industry